Bladlusätare eller Bladlussteklar (Aphidiinae) är en underfamilj av bracksteklarna.

Dess larver parasiterar på bladlöss, som därigenom blir förvandlade till små hårda, glänsande bruna kulor.

Källor 

 

Bracksteklar